Sæksvampe eller sæksporesvampe (Ascomycota) er en række inden for svamperiget, der er kendetegnet ved, at sporerne dannes i særlige sporesække (kaldet asci; ascus i ental) med normalt otte sporer i hver sæk. Sæksvampe udgør en af to store rækker i svampenes underrige Dikarya, den anden er basidiesvampe (Basidiomycota). Sæksvampe er den største række indenfor svampeverdenen med over 64.000 arter og udgør omtrent 75% af alle svampe. Sæksvampe deles i tre underrækker:
 Pezizomycotina der indeholder mange klasser og arter (herunder arter i klassen Pezizomycetes med store frugtlegemer såsom morkel, trøffel og bægersvampe).
 Saccharomycotina (herunder bagegær, Saccharomyces cerevisiae).
 Taphrinomycotina (herunder spaltegær, Schizosaccharomyces pombe)

Pezizomycotina 
Denne store underrække inddeles i 13 til 15 klasser. Eksempler er:
 Klassen Sordariomycetes: Herunder Neurospora crassa, en vigtig modelorganisme i biologisk forskning, og Cryphonectria parasitica, der er en sygdomsfremkaldende parasit på hestekastanje.
 Klassen Dothideomycetes: Den største og mest diverse af alle klasserne i sæksvampe, der inkluderer 11 ordener, 90 familier, 1.300 slægter med i alt over 19.000 kendte arter.
 Klassen Eurotiomycetes: Herunder Penicillium chrysogenum, der producerer antibiotikaet penicillin, og Aspergillus flavus, der producerer giften aflatoksin, der også er et naturligt carcinogen.
 Klassen Pezizomycetes: Herunder arter med store frugtlegemer, fx Spiselig morkel (Morchella esculenta].

 Saccharomycotina 
Til denne underrække hører de "ægte" gærsvampe. Der er kun én klasse: Saccharomycetes.

 Taphrinomycotina 
Denne underrække er basal til resten af sæksvampe.

 Fylogeni 

 
  Kladogram, der viser sæksvampenes inddeling i underækker og klasser.

 Referencer 

 Eksterne henvisninger 
 Jens H. Petersen: Svamperiget'', 1998 
 December 2004: Systema Naturae 2000: Phylum Ascomycota 
 Svampeguiden: Matsvampe